Polnisch bezieht sich auf:

 das Land Polen
 die polnische Sprache
 das Volk der Polen, siehe Polen (Ethnie)
 Polnischunterricht an Schulen
 Polnischer Raum (Begriff in der Mathematik)
 Polnische Notation (Klammerfreie Schreibweise für Formeln resp. Ausdrücke in der Logik und in Programmiersprachen)
 Polnische Verteidigung (eine Schach-Eröffnung)
 Polnische Küche

Siehe auch: